Laguna Verde (spanisch für grüner See) ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Laguna Verde (Bolivien), See in Südbolivien
 Laguna Verde (See in Chile), See in Chile (26° 53′ 0″ S, 68° 28′ 0″ W)
 Laguna Verde (Jujuy), See in Nordwestargentinien
 Laguna Verde (Valparaíso) Siedlung 12 km südlich von Valparaíso (33°06'00.0"S 71°39'36.0"W)

Siehe auch
 Lago Verde